Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам среди легковых автомобилей 2008 — 5-й сезон FIA World Touring Car Championship в истории и 4-й сезон этого чемпионата после его возрождения в 2005-м году. Сезон стартовал 2 марта гонкой в Бразилии на автодроме в Куритибе, и завершился гонкой в Макао на Guia Circuit 16 ноября, по завершении 24 гонок сезона.

На старт были допущены машины двух классов: Super 2000 и Diesel 2000. Регламент обоих классов был максимально уравнен таким образом, чтобы в борьбе за титул в личном и командном зачёте машины ни одного из классов не получили преимущества.

Впервые чемпионом серии стал француз Иван Мюллер и марка SEAT.

Команды и пилоты

Календарь 
Первая предварительная версия календаря была выпущена в ноябре 2007 года.

Изменения в календаре 
После годичной паузы вернулся в календарь мексиканский этап. Контракт с заменявшим его в 2007 году этапом в Нидерландах не продлён.

В рамках ротации автодромов португальское соревнование переехало из Боавишты в Эшторил.

Из-за разногласий с организаторами шведского этапа местное соревнование в последний момент вычеркнуто из календаря и заменено на этап в Имоле. Автодром Энцо и Дино Феррари вернулся в календарь чемпионата после двухлетней паузы.

Результаты и общий зачёт

Результаты

Личный зачёт

Кубок Конструкторов

Личный трофей частников 

Помимо стандартное очковой системы, применяемой в абсолютном личном зачёте, в трофее частников предусмотрены дополнительные бонусные очки: по одному за быстрейший круг и поул-позицию (оба — среди представителей своего класса). За финиш в очковой зоне абсолютного зачёта пилот дополнительно получает в частный зачёт утроенную сумму очков, полученных в абсолютный. Все очки, заработанные на этапе в Макао — удвоены.

Командный трофей частников 

В командном трофее частников принимают участие все организации, проехавшие по ходу чемпионата хотя бы один этап любым числом гонщиков. Очки в зачёт получают максимум два пилота и то при условии, что они заявлены в чемпионат, как независимые пилоты.

Примечания

Ссылки 
Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА

WTCC
2008